

Personen
 Benedict McCarthy - Zuid-Afrikaans voetballer
 Benny McCarthy - Iers accordeonist en trekzakspeler
 Brenda Schultz-McCarthy - Nederlands tennisspeelster
 Cormac McCarthy - Amerikaans schrijver
 Christine Elise - artiestennaam van Christine Elise McCarthy
 Danny McCarthy - Amerikaans acteur
 Douglas McCarthy - zanger van de band Nitzer Ebb
 Edward Joseph McCarthy - Canadees bisschop
 Eugene McCarthy - Amerikaans politicus
 Jenny McCarthy - Amerikaans model en actrice
 John Brookhouse McCarthy - pseudoniem van Jan Broekhuis (componist)
 John McCarthy (informaticus) - Amerikaans informaticus
 Joseph McCarthy (librettist) - Amerikaans librettist
 Joseph McCarthy (politicus) - Amerikaans senator
 Justin McCarthy - Amerikaans professor geschiedenis en demografie
 Kevin McCarthy - Amerikaans acteur
 Mary McCarthy - Amerikaans schrijfster en activiste
 Melissa McCarthy - Amerikaans actrice en comédienne
 Michael McCarthy - Brits regisseur
 Neil McCarthy - Brits acteur
 Nicholas McCarthy - Brits muzikant
 Paul McCarthy - Amerikaans kunstenaar
 Perry McCarthy - Brits voormalig coureur
 Shawna McCarthy - Amerikaans redacteur
 Thomas McCarthy - Amerikaans regisseur
 Timothy McCarthy, (1888-1917), een Iers ontdekkingsreiziger

Overig
 McCarthy (Alaska) - Plaats in Alaska
 Mccarthyisme - Periode van anticommunistische verdachtmakingen, geïnspireerd door senator Joseph McCarthy

Zie ook: MacCarthy